Westerlund ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Westerlund (* 1989), finnische Fußballspielerin
 Bengt Westerlund (1921–2008), schwedischer Astronom
 Carl Agardh Westerlund (1831–1908), schwedischer Zoologe 
 Elin Westerlund (* 1990), schwedische Leichtathletin  
 Erkka Westerlund (* 1957), finnischer Eishockeyspieler
 Ernst Westerlund (1898–1961), finnischer Segler
 Jimmy Westerlund (* 1977), finnischer Songwriter und Musik-/TV-Produzent
 Kalle Westerlund (1897–1972), finnischer Ringer
 Nanny Westerlund (1895–1989), finnische Schauspielerin
 Seppo Westerlund (1930–2014), finnischer Politiker (Liberale), Verteidigungsminister 1976/77

Siehe auch:

 Westerlund 1, offener Sternhaufen 
 Westerlund 1-26, einer der größten bekannten Sterne
 (2902) Westerlund, Asteroid